Vereeniging (Zuid-Afrika), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng
Vereeniging (vervoerbedrijf), een voormalig openbaarvervoerbedrijf uit Vreeswijk

Zie ook
De Vereeniging (doorverwijspagina)
Vereniging (doorverwijspagina)